

Cinema 
Knock Out –  cortometraggio del 1925 diretto da Fern Andra
Knockout – film del 1941 diretto da William Clemens
Harlem! (Knock-out) – film del 1943 diretto da Carmine Gallone
Knock Out – film del 2010 diretto da Mani Shankar
Born to Fight (Knockout) – film del 2011 diretto da Anne Wheeler
Knockout - Resa dei conti (Haywire) – film del 2011 diretto da Steven Soderbergh

Musica 
 Knock Out – album dei Bonfire del 1991
 Knockout – singolo di Lil Wayne del 2010
 Knockout – singolo di Yung Gravy del 2018

Altro 
 Knockout – "fuori combattimento" nel pugilato e nelle arti marziali, reso con l'acronimo K.O.
 Knockout – personaggio immaginario dei fumetti DC Comics
 Topo knockout – topo geneticamente modificato, in cui è soppressa l'espressione di un gene
Mutante Knockout – mutante in cui un determinato gene e il correlato fenotipo non viene espresso
 Knockout – libreria JavaScript

Pagine correlate 
Ko